Название «Ильский» в 1869—1906 годах носила станица Дербентская.

И́льский (И́льская) — посёлок городского типа (до 1947 года - станица) в Северском районе Краснодарского края. Административный центр Ильского городского поселения. Население —  чел. ().

История 

Станица Ильская была основана раньше всех других населённых пунктов Северского района. 16 июня 1863 года по приказу командующего войсками Кавказской армии сводный эскадрон Северского драгунского полка приступил к возведению станицы, названной Ильская, наименование дано по реке Иль. Уже 27 июня 1863 года появилась первая партия казаков-переселенцев. Эта дата стала считаться днём основания станицы.

Переселенцев было 234 семьи: казаки бывшего Черноморского войска из правобережных станиц Кубанской области (Крыловской, Кущёвской, Стародеревянковской, Новонижнетеблиевской, Елизаветинской и Киляковской), казаки упразднённого Азовского войска, казаки Донского войска и крестьяне Полтавской и Черниговской губерний (40 семей). Чтобы облегчить участь переселенцев, правительство пообещало различные льготы: денежные вознаграждения, земельные участки в потомственную собственность и т. д.

После Октябрьской революции станица Ильская находилась в составе провозглашённой советской Кубанской народной республики, а уже с 16 февраля 1918 года в составе независимой казачьей Кубанской Народной Республики.

24 сентября 2011 в Ильской во дворе Свято-Никольского храма был открыт памятник жертвам Гражданской войны.

Во время Великой Отечественной войны, осенью 1942 года, станица Ильская была оккупирована немецкими войсками. 19 февраля вечером была начата операция по освобождению Ильской. В результате ночных боёв, к утру 20 февраля 1943 года Ильская была освобождена.

14 августа 1947 года по Постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР станица Ильская была переименована в рабочий посёлок Ильский. В бытовом обиходе по-прежнему называется станицей Ильской.

У адыгов станица носит название  (название лесной птицы), или  (возможно, сокращённое собственное имя).

Население

Административное устройство 
В состав Ильского городского поселения, кроме Ильской, входит также станица Дербентская.

Экономика 
 ОАО «Ильский завод Утяжелитель» — «НПО Бурение». Завод построен в 1952 году. Производство глинопорошковых и баритовых утяжелителей для предприятий нефтегазового и машиностроительного комплекса.
 Предприятие ООО «Ильский нефтеперерабатывающий завод» — структурное подразделение ОАО «Кубанская нефтегазовая компания». Завод перепрофилирован в нефтеперерабатывающий в 2001 году.

Здравоохранение 
 Лечебно-оздоровительный центр «Амрита» Олега Геннадьевича Торсунова

Известные уроженцы и жители

Достопримечательности 
 Одна из самых древних в Восточной Европе палеолитическая стоянка первобытного человека «Ильская-2» — памятник республиканского значения, расположена на левом берегу реки Иль у южной окраины посёлка. Есть сведения о культе черепов зубра у неандертальцев на стоянке Ильская.
 Здание церкви, построенной в 1873 году.

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ильского городского поселения
 Сайт общественно-политической газеты Северского района «Зори»
 
 
 

Посёлки городского типа Краснодарского края
Населённые пункты Северского района